Schachbundesliga 2012/13 steht für:

 Schachbundesliga 2012/13, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2012/13 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2012/13 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2012/13 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2012/13 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga